Czekaj peut faire référence à:

Patronymes 
 Christopher "Chris" (David) Czekaj (* 1985, S.Glamorgan), joueur de rugby à XV.
 François Czekaj (* 1949, Bouligny), ancien footballeur français.

Toponymes 
en Pologne:
 Czekaj, village du powiat de Jasło de la voïvodie des Basses-Carpates
 Czekaj, village du powiat de Poddębice de la voïvodie de Łódź
 Czekaj, village du powiat de Żyrardów de la voïvodie de Mazovie
 Czekaj, village du powiat de Jędrzejów de la voïvodie de Sainte-Croix

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme